La Nationalliga 1932/33 fue la 36.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Grupo 1

Grupo 2

Play-off

Desempate por el título
 Servette FC Genève 2 - 1 Grasshopper Club Zürich

Referencias 
 RSSSF

1933
Fútbol en 1932
Fútbol en 1933
Suiza en 1932
Suiza en 1933